Murg ist ein Gewässername.

Gewässer 
 Drei rechte Zuflüsse des Rheins in Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Murg, alter Name der Radolfzeller Aach, Zufluss des Zeller Sees des Bodensees auf der Gemarkungsgrenze des zu Radolfzell gehörenden Stadtteils Böhringen und der Gemeinde Moos, beide Landkreis Konstanz
 Murg oder Murgbach oder Hauensteiner Murg oder Obere Murg, Zufluss des Hochrheins bei Murg, Landkreis Waldshut; im Südschwarzwald
 Kleine Murg, rechter Zufluss der Hauensteiner Murg in Hottingen, Gemeinde Rickenbach, Landkreis Waldshut
 Murg oder Untere Murg, Zufluss des Oberrheins bei Steinmauern, Landkreis Rastatt. Talverlauf in den Landkreisen Freudenstadt und Rastatt im Nordschwarzwald. Zwei Oberläufe bis Obertal, Gemeinde Baiersbronn:
 Rotmurg, linker Oberlauf
 Rechtmurg, rechter Oberlauf
 Murga, veralteter Unterlaufname der Lauter, linker Zufluss des Oberrheins bei Neuburg am Rhein, Landkreis Germersheim, Rheinland-Pfalz
 Altmurg, rechter Zufluss des Oberlaufs Riedkanal des Goldkanals bei Steinmauern, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg; ist ein rechter Altlaufrest der nordschwarzwälder Murg
 Morgenbach, linker Mittelrheinzufluss bei Trechtingshausen am Mittelrhein, erste Namensüberlieferung Murga

 Murg (Aare), rechter Zufluss der Aare bei Obermurgenthal, Gemeinde Wynau, Verwaltungskreis Oberaargau, Kanton Bern
 Murg (Thur), linker Zufluss der Thur bei Frauenfeld, Bezirk Frauenfeld, Kanton Thurgau
 Murg oder Murgbach (Walensee), südlicher Zufluss des Walensees (zum Linthkanal) in Murg SG, Gemeinde Quarten, Wahlkreis Sarganserland, Kanton St. Gallen; durchfließt das Murgtal und zuoberst im Gemeindegebiet die drei Murgseen

Etymologie 
Der Gewässername Murg geht nach Albrecht Greule letztlich auf die keltische Wurzel *Morgjā zurück, mit der ungefähren Bedeutung ‚Land/Gegend/Gewässer an einer Grenze‘. Aus dem daraus rührenden gallischen *morga ‚Grenze, Steinhaufen‘ entstand die Ableitung Murga, von der sich alle heutigen Murg-Namen herleiten. Da mit der Grenze der älteren keltischen Wurzel auch Sümpfe, feuchte Wiesen usw. gemeint sein konnten, gibt es heute auch aus ihr entstandene Reliktnamen für Flurstücke. In der Schweizer Romandie und in Frankreich gibt es weitere Namen für Orte und Gewässer – Morge, Morges, Merje, Morel – die ebenfalls aus der keltischen Wurzel stammen.

Literatur 
 Julia Kuhn: Murg (Kanton St. Gallen/Schweiz) – Bezeichnung einer Grenze oder Benennung einer Bodenbeschaffenheit? Eine namenkundliche Analyse mit Ausblicken auf angrenzende Toponyme. In: Peter Anreiter, Peter Ernst, Isolde Hausner (Hrsg.): Namen, Sprachen und Kulturen. Imena, Jeziki in Kulture. Festschrift Heinz Dieter Pohl zum 60. Geburtstag. Praesens, Wien 2002, ISBN 3706901641, S. 519–538.
 Willi Echle: Die Murg – Ihr Name und ihre Wasser. In: Landkreis Rastatt (Hrsg.): Um Rhein und Murg. Heimatbuch des Landkreises Rastatt. Band 4, 1964, S. 32–43.

Siehe auch 
 Murgbach

Einzelnachweise 
    

Fluss
Hydronym
Gewässername keltischer Herkunft